Moschik ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Moschik (* 1970), österreichischer Basketballspieler
 Ian Moschik (* 1996), österreichischer Basketballspieler